Grewing ist der Familienname folgender Personen:

 Farouk F. Grewing (* 1968), deutscher Klassischer Philologe
 Monika Greving, auch Monika Grewing (* 1914), deutsche Schauspielerin
Siehe auch:
 Greving